Blindbach ist ein Gewässername:

 Blindbach, anderer Name des Griesentalbachs im Blindtal, rechter Zufluss des Mittelrheins in Koblenz-Ehrenbreitstein, kreisfreie Stadt Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Blindbach (Triesenegger Bach), rechter Zufluss des Triesenegger Baches in Blindenmarkt, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Blindbach (Würzbach), rechter Zufluss des Würzbach (Kleine Enz) bei Calmbach, Stadt Bad Wildbad, Landkreis Calw, Baden-Württemberg